TIO steht für:
 TIO (Verein) (Treff- und Informationsort), deutscher Verein
 Tilin Airport (IATA-Code), Flughafen von Htilin, Magwe-Region, Myanmar

TiO steht für:
 Titan(II)-oxid

Tio steht für:
 Ethnie in Zentralafrika, siehe Batéké

T'í'o steht für:
 T'í'o (auch: Tiyo), Ort in Debubawi Kayih Bahri, Eritrea 

Tio ist der Familienname folgender Personen:
 Lorenzo Tio senior (1867–1908), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist
 Lorenzo Tio junior (1893–1933), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist
 Luis Tio (1862–1927), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist

Tio ist der Rufname folgender Personen:
 Tio Ellinas (* 1992), zyprischer Automobilrennfahrer

Tió steht für:
 Tió de Nadal, katalanischer Weihnachtsbrauch

Tió ist der Familienname folgender Personen:
 Laura Pous Tió (* 1984), spanische Tennisspielerin
 Lola Rodríguez de Tió (1843–1924), puerto-ricanischen Dichterin

tio steht für:
 Teop (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Bougainville, Salomonen

Abkürzung